Э́мер Гвин Морга́нна Ке́нни (; 10 октября 1989, Лондон, Великобритания) — британская актриса и сценарист.

Получила широкую известность за роль в  в мыльной опере Би-би-си «Жители Ист-Энда», а также его спин-оффе в Интернете , где она выступила автором и соавторов сценариев некоторых эпизодов. Кроме того известная по ролям Даниэлы Ривз в ситкоме BBC Three «» и Пенелопы „Банти“ Уиндермир в детективном сериале BBC One «Отец Браун».

Биография 
Родилась 10 октября 1989 года в Лондоне в боро Харинги. Имеет валлийские и ирландские корни. До 2008 года посещала школу для девочек .

28 мая 2016 года вышла замуж за телеведущего .

Актёрская деятельность 

Профессиональный дебют состоялся в 2007 году в теледраме BBC «»

В 2009 году снялась в телефильме BBC Two режиссёра  «». В этом же году снялась в своём первом фильме «Убийцы вампирш-лесбиянок».

В 2010 году начала сниматься в роли  в мыльной опере «Би-би-си» «Жители Ист-Энда», а также его спин-оффе в Интернете . Она прошла кинопробы после того как написала сценарий второго эпизода «Жителей Ист-Энда: Е20». В дальнейшем она продолжила написание сценариев для сериала сочетая это с исполнением заявленной роли. 30 сентября 2010 года Кенни последний раз появилась в образе Жа Жа Картер. 8 мая 2012 года вышел первый эпизод «Жителей Ист-Энда», снятый по её сценарию.

В 2010 году была представлена в образе Титании из комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» в проекте Ролфа Харриса «Рольф Харрис рисует свои грёзы» в рамках документального телесериала «».

В 2011 году написала сценарий для третьей серии и была отобрана в , став самым молодым сценаристом, где занималась написание сценариев для «Жителей Ист-Энда», а также для таких медицинских драм, как «», «» и «». В том же году получила роль Даниэлы Ривз в ситкоме BBC Three «».

В 2012 году прошла прослушивание на роль Хоуп в телесериале «» телеканала . В 2013 году играла роль Рейчел совместно с комедийным трио  в ситкоме BBC Three «». В 2016 году стала сценаристом нескольких эпизодов в ирландской мыльной опере «». В 2017 году прошла прослушивание на роль Достопочтенной Пенелопы „Банти“ Уиндермир — племянницы леди Фелисии Монтегю в детективном сериале BBC One «Отец Браун».

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Сценарии

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании